Fairlight puede referirse a:

 Fairlight (Australia)
 Fairlight (Sussex Oriental), Inglaterra
 Fairlight CMI